

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Forsyth – capoluogo della Contea di Monroe, Georgia
Forsyth – villaggio della Contea di Macon, Illinois
Forsyth – township della Contea di Marquette, Michigan
Forsyth – capoluogo della Contea di Taney, Missouri
Forsyth – capoluogo della Contea di Rosebud, Montana

Persone 
Allison Forsyth – sciatrice alpina canadese
Bill Forsyth – regista e sceneggiatore scozzese
Cecil Forsyth – compositore e violista inglese
Charles Forsyth – pallanuotista britannico
Charles Immanuel Forsyth Major – zoologo e paleontologo svizzero
Drew Forsyth – batterista statunitense
Frederick Forsyth – scrittore britannico
George Forsyth – calciatore peruviano
John Forsyth – politico statunitense

Pagine correlate
Forsythe (disambigua)